Igney ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Igney (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Igney (Vosges), Département Vosges